131. længdegrad kan henvise til:

 131. vestlige længdekreds
 131. østlige længdekreds